Carl Anton Andreevic von Meyer (1795 – 1855) foi um botânico e explorador russo.

Botânicos da Rússia